Spěváček je příjmení, jež nosí více osobností:

 Jiří Spěváček (1923–1996) – český historik specializující se především na dějiny vlády Lucemburků v českých zemích
 Karel Spěváček (* 1977) – český režisér a scenárista
 Viktor Spěváček (1888–1941) –  právník, čs. voják, legionář a generál, úředník ministerstva obrany, člen Obrany národa